Vignonesi – abitanti di Bagno Vignoni
Vignonesi – abitanti di Vignone